Соревнования по стрельбе из лука в двойном национальном круге среди женщин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 17 и 18 июля. Приняли участие 25 спортсменок из одной страны.

Лучницы должны были выпустить по 144 стрел — два раунда по 72. Первый раунд проходил в пятницу 17 июля, второй в субботу 18 июля. Каждый раунд включал 48 стрел на 60 ярдов (54,8 метров) и 24 стрелы на 50 ярдов (45,7 метров).

Результаты

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований